Termes (België), een plaatsje in de Belgische gemeente Chiny
 een van de volgende Franse gemeenten:
 Termes (Ardennes)
 Termes (Aude) met zijn oude katharenburcht
 Termes (Lozère)
 Termes-d'Armagnac (Gers)
 Termes (geslacht), een geslacht van termieten